Picus (lateinisch: „Specht“) steht für:

 Picus (Mythologie), eine Gottheit der römischen Mythologie
 Picus (Gattung), eine Spechtgattung
 Picus Verlag, ein österreichischer Buchverlag

Siehe auch:
 Pikus